Krasnohoriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt der Oblast Donezk, Rajon Marjinka, siehe Krasnohoriwka

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Meschowa, siehe Krasnohoriwka (Meschowa)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Krasnohoriwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Welyka Bahatschka, siehe Krasnohoriwka (Welyka Bahatschka)